Breier ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Breier (* 1961), deutscher Komponist, Pianist und Schriftsteller
 Eduard Breier (1811–1886), österreichischer Schriftsteller 
 Friedrich Breier (1813–1880), deutscher Theologe, Altphilologe und Direktor des Katharineums zu Lübeck
 Georg Breier (* 1958), deutscher Biowissenschaftler
 Gregor Breier (* 1960), deutscher Konzertpianist und Musikproduzent
 Hermine Breier (1863–1917), österreichische Theaterschauspielerin
 Isabella Breier (* 1976), österreichische Schriftstellerin
 Karl-Heinz Breier (* 1957), deutscher Hochschullehrer für Politikwissenschaft
 Kilian Breier (1931–2011), deutscher Fotograf
 Lo Breier (* 1953), deutsch-österreichisch-niederländischer Gestalter und Layouter
 Pascal Breier (* 1992), deutscher Fußballspieler
 Zsuzsa Breier (* 1963), ungarische Politikerin

Siehe auch:
 Briar
 Breyer